Зареченское муниципальное образование:

 Зареченское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Качугском районе Иркутской области России.
 Зареченское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тайшетском районе Иркутской области России.

См. также 
 Зареченское сельское поселение